Чечеви́ца:

 Чечевица () — род травянистых растений семейства Бобовые.
 Чечевицы () — род певчих птиц из семейства вьюрковых.
 Обыкновенная чечевица () — птица из рода чечевиц семейства вьюрковых.
 Чечевицеобразное ядро () — область головного мозга.
 Операция «Чечевица» — депортация чеченцев и ингушей в 1944 году.
 Чечевица — устаревшее название линзы.